Козе́льщинский либо Козельща́нский райо́н () — упразднённая административная единица на юге Полтавской области Украины. Административный центр — посёлок городского типа Козельщина.

География 
Козельщинский район находится в южной части области — в зоне лесостепи на левобережной террасе Приднепровской низменности. Северо-западная часть района расчленена долинами рек Псёл и Говтва.

Протяженность района с севера на юг — 46 км, с запада на восток — 35 км. Общая площадь района — 0,9 тыс. кв. км. (92,7 тыс. га).

На севере район граничит с Решетиловским, на юге и востоке — Кобелякским, на западе — Кременчугский район Полтавской области.

Почвы преимущественно чернозёмные.

Леса (дуб, ясень, вяз, клен, осина, сосна) занимают 2 тыс. га. В районе — Буртовский, Княжеский, Попенковский заказники (все местного значения).

Полезные ископаемые — железная руда, песок, глина.

Территорией района проходит ж/д линия Полтава—Кременчуг и автодорога Полтава—Кропивницкий (через Александрию).

Районный центр — поселок городского типа Козельщина — расположен в 80 км от областного центра, население составляет 4 190 человек.

Через район протекают реки Псёл, Голтва, Рудька, Кобелячек, Волчья.

История 
Район образован 7 марта 1923 под названием Бригадировский район. 26 апреля 1933 переименован в Козельщинский район, входивший в состав Харьковской области. 22 сентября 1937 с образованием Полтавской области отнесён к последней. 30 декабря 1962 район расформирован, а его территория включена в Кременчугского и частично к Кобелякского районов.

8 декабря 1966 Козельщинский район образован вновь.

На территории района есть остатки более 60 курганов, памятники эпохи неолита, бронзы, сарматского времени. 75 памятников истории и культуры, памятники архитектуры и строительства конца XIX века — храм Рождества Богородицы Козельщинского женского монастыря.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Кременчугского района.

Демография 
Население района составляет 18 694 человека (2019),
в том числе городское — 5 823 человека,
сельское — 12 871 человека.

Административное устройство 
Район включает в себя:

Местные советы

Населённые пункты

Ликвидированные населённые пункты

Экономика 
Основное направление сельского хозяйства — зерново-свекловичное. Площадь пашни — 62631,7 га, сенокосов — 7002,3 га, пастбищ — 8547,9 га.

В районе работает 10 частных сельскохозяйственных предприятий и 119 фермерских хозяйств.

На территории района работает 6 промышленных предприятий: ОАО «Галещина машзавод», Новогалещинская биофабрика, завод строительных материалов, завод керамзитового гравия, ЗАО «Гадячсыр».

В районе 22 школы, из них Козельщинский учебно-воспитательный комплекс-школа нового типа. Работает 4 дошкольных учреждения Министерства образования: Дом детского и юношеского творчества, межшкольный учебно-производственный комбинат, детская музыкальная школа, оздоровительный комплекс «Старт» в с. Говтва; 20 библиотек, государственный литературно-мемориальный музей А. Н. Горького в с. Мануйловка, 2 громадських музее, 19 клубных учреждений.

В районе функционирует центральная районная больница, 1 участковая и 1 горбольница, 6 амбулаторий общей практики семейной медицины, 30 фельдшерско-акушерских пунктов, 9 аптек, санитарно-эпидемиологическая станция, управление государственной ветеринарной медицины.

Транспорт

Культура

Известные уроженцы 
 Безуглый, Игнатий Фёдорович (1905—1990) — советский военный деятель, Генерал-майор (1955 год).

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины